Der Begriff Finissage bezeichnet:
 Finissage (Veranstaltung), feierliche Abschlussveranstaltung einer Ausstellung; Beginn ist die Vernissage.
 Finissage (Uhr), die optische Veredelung von Uhrwerken.